Szyk ist Name von

 Szyk (Jodłownik), polnischer Ort in der Gmina Jodłownik
 Arthur Szyk, US-amerikanisch-polnischer Künstler